

Musica 
 Little – primo album del cantautore statunitense Vic Chesnutt

Persone 
 Andrew Little (1989) – calciatore nordirlandese
 Ann Little (1891-1984) – attrice e doppiatrice statunitense
 Bentley Little (1960) – scrittore statunitense 
 Booker Little (1938-1961) – trombettista hard bop statunitense
 Brad Little (1964) – attore e cantante statunitense
 Brad Little (1954) – politico statunitense
 Brian Little (1953) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Camille Little (1985) – cestista statunitense
 Cleavon Little (1939-1992) – attore statunitense
 Elizabeth Little (1960) – tennista australiana
 Floyd Little (1942) – ex giocatore di football americano statunitense 
 Freddie Little (1936) – ex pugile statunitense 
 Glen Little (1975) – calciatore inglese
 Greg Little (1989) – giocatore di football americano statunitense
 Greg Little (1997) – giocatore di football americano statunitense
 Jason Little (1970) – ex rugbista a 15 australiano
 John Little (1984) – cestista statunitense
 John Little (1928) – fisico statunitense
 Kim Little (1990) – calciatrice scozzese
 Liam Little (1986) – calciatore neozelandese
 Larry Little (1945) – giocatore di football americano statunitense
 Mario Little (1987) – cestista statunitense
 Mark Little (1988) – calciatore inglese
 Nassir Little (2000) – cestista statunitense
 Nicky Little (1976) – rugbista a 15 neozelandese
 Rich Little (1938) – comico, imitatore e attore canadese
 Shamier Little (1995) – ostacolista statunitense
 Tawny Little (1956) – modella e conduttrice televisiva statunitense
 Thomas Little (1886-1985) – scenografo statunitense
 Walter Little (1969) – ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e imprenditore neozelandese